Le qualificazioni del singolare del Serbia Challenger Open 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Jessika Ponchet (qualificata)
  Šalimar Talbi (ultimo turno)

  Zuzana Zlochová (ultimo turno) 
  Camilla Rosatello (qualificata)

Qualificate 

  Jessika Ponchet
  Ekaterina Jašina

  Tara Würth 
  Camilla Rosatello

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Serbia Challenger Open 2021